

43001–43100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 43001 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 43002 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 43003 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 43004 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 43005 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 43006 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 43007 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 43008 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 43009 ||  || 29 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 43010 ||  || 17 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 43011 ||  || 20 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 43012 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 43013 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 43014 ||  || 31 out 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 43015 ||  || 31 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 43016 || 1999 VM || 2 nov 1999 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=017 bgcolor=#FFDAB5
| 43017 ||  || 5 nov 1999 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 43018 ||  || 4 nov 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 43019 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 43020 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 43021 ||  || 4 nov 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 43022 ||  || 7 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 43023 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 43024 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 43025 Valusha ||  || 1 nov 1999 || Uccle || E. W. Elst, S. I. Ipatov || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 43026 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Phocaea || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 43027 ||  || 12 nov 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 43028 ||  || 12 nov 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 43029 ||  || 13 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 43030 ||  || 13 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 43031 ||  || 14 nov 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 43032 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 43033 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 43034 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 43035 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 43036 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 43037 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 43038 ||  || 4 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 43039 ||  || 4 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 43040 ||  || 4 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 43041 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 43042 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 43043 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 43044 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 43045 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 43046 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 43047 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 43048 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 43049 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 43050 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 43051 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 43052 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 43053 ||  || 11 nov 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 43054 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 43055 ||  || 5 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 43056 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 43057 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 43058 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 43059 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 43060 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 43061 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 43062 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 43063 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 43064 ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 43065 ||  || 10 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 43066 ||  || 13 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 43067 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 43068 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 43069 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 43070 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 43071 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 43072 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 43073 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 43074 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 43075 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 43076 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 43077 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 43078 ||  || 1 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 43079 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 43080 ||  || 3 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 43081 ||  || 4 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 43082 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 43083 Frankconrad || 1999 WR || 19 nov 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr. || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 43084 ||  || 30 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 43085 ||  || 19 nov 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 43086 ||  || 28 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 43087 ||  || 28 nov 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 43088 ||  || 30 nov 1999 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 43089 ||  || 29 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 43090 ||  || 16 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 43091 ||  || 2 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 43092 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 43093 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 43094 ||  || 4 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Phocaea || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 43095 ||  || 3 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 43096 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 43097 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 43098 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 43099 ||  || 5 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 43100 ||  || 6 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|}

43101–43200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 43101 ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 43102 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 43103 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 43104 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 43105 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 43106 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 43107 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 43108 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 43109 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 43110 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 43111 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 43112 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 43113 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 43114 ||  || 7 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 43115 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 43116 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 43117 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 43118 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 43119 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 43120 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 43121 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 43122 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 43123 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 43124 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 43125 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 43126 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 43127 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 43128 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 43129 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 43130 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 43131 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 43132 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 43133 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 43134 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 43135 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 43136 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 43137 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 43138 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 43139 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 43140 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 43141 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 43142 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 43143 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 43144 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 43145 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 43146 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 43147 ||  || 8 dez 1999 || Nachi-Katsuura || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 43148 ||  || 11 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 43149 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 43150 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 43151 ||  || 11 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 43152 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 43153 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 43154 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 43155 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 43156 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 43157 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 43158 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 43159 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 43160 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 43161 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 43162 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 43163 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 43164 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 43165 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 43166 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 43167 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 43168 ||  || 13 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 43169 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 43170 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 43171 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 43172 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 43173 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 43174 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 43175 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 43176 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 43177 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 43178 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 43179 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 43180 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 43181 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 43182 ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 43183 ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 43184 ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 43185 ||  || 15 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 43186 ||  || 7 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 43187 ||  || 2 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 43188 ||  || 3 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 43189 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 43190 ||  || 13 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 43191 ||  || 29 dez 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 43192 ||  || 30 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 43193 Secinaro ||  || 1 jan 2000 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 43194 ||  || 4 jan 2000 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 43195 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 43196 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 43197 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 43198 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 43199 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 43200 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

43201–43300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 43201 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 43202 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 43203 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 43204 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 43205 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 43206 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 43207 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 43208 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 43209 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 43210 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 43211 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#88F2FF
| 43212 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 43213 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 43214 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 43215 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 43216 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 43217 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 43218 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 43219 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 43220 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 43221 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 43222 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 43223 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 43224 Tonypensa ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 43225 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 43226 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 43227 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 43228 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 43229 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 43230 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 43231 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 43232 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 43233 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 43234 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 43235 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 43236 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 43237 ||  || 6 jan 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák || Brangane || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 43238 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 43239 ||  || 6 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 43240 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 43241 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 43242 ||  || 8 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 43243 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 43244 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 43245 ||  || 31 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 43246 ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 43247 ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 43248 ||  || 29 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 43249 ||  || 29 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 43250 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 43251 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 43252 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 43253 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 43254 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 43255 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 43256 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 43257 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 43258 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 43259 Wangzhenyi ||  || 8 fev 2000 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 43260 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 43261 ||  || 27 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 43262 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 43263 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 43264 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 43265 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 43266 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 43267 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 43268 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 43269 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 43270 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 43271 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 43272 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 43273 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 43274 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 43275 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 43276 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 43277 ||  || 10 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 43278 ||  || 8 mar 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 43279 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 43280 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 43281 ||  || 7 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 43282 Dougbock ||  || 14 mar 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 43283 ||  || 3 mar 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 43284 ||  || 5 mar 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 43285 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 43286 ||  || 12 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 43287 ||  || 28 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 43288 ||  || 28 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 43289 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 43290 ||  || 30 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 43291 ||  || 30 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 43292 ||  || 30 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 43293 Banting ||  || 1 abr 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 43294 ||  || 2 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 43295 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 43296 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 43297 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 43298 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 43299 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 43300 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

43301–43400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 43301 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 43302 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 43303 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 43304 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 43305 ||  || 7 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 43306 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 43307 ||  || 28 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 43308 ||  || 27 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 43309 ||  || 25 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 43310 ||  || 28 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 43311 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 43312 ||  || 27 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 43313 || 2000 JW || 1 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 43314 ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 43315 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 43316 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 43317 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 43318 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 43319 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 43320 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 43321 ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 43322 ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 43323 ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 43324 ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 43325 ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 43326 ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 43327 ||  || 4 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 43328 ||  || 23 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 43329 ||  || 23 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 43330 ||  || 30 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 43331 ||  || 3 ago 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 43332 ||  || 24 ago 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 43333 ||  || 28 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 43334 ||  || 28 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 43335 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 43336 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 43337 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 43338 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 43339 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 43340 ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 43341 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 43342 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 43343 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 43344 ||  || 2 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 43345 ||  || 2 set 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 43346 ||  || 6 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 43347 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 43348 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 43349 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 43350 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 43351 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 43352 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 43353 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 43354 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 43355 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 43356 ||  || 3 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 43357 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 43358 ||  || 29 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 43359 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 43360 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 43361 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 43362 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 43363 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 43364 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 43365 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 43366 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 43367 ||  || 3 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 43368 ||  || 14 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=369 bgcolor=#FFDAB5
| 43369 ||  || 17 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 43370 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 43371 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 43372 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 43373 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 43374 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 43375 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 43376 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 43377 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 43378 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 43379 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 43380 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 43381 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 43382 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 43383 ||  || 27 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 43384 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 43385 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 43386 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 43387 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 43388 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 43389 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 43390 ||  || 26 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 43391 ||  || 28 nov 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 43392 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 43393 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 43394 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 43395 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 43396 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 43397 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 43398 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 43399 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 43400 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

43401–43500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 43401 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 43402 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 43403 ||  || 29 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 43404 ||  || 16 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 43405 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 43406 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 43407 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 43408 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 43409 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 43410 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 43411 ||  || 29 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 43412 ||  || 30 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 43413 ||  || 30 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 43414 ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 43415 ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 43416 ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 43417 ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 43418 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 43419 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 43420 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 43421 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 43422 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 43423 ||  || 5 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 43424 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 43425 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 43426 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 43427 ||  || 23 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 43428 ||  || 28 dez 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 43429 ||  || 22 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 43430 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 43431 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 43432 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 43433 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 43434 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 43435 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#88F2FF
| 43436 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 43437 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 43438 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 43439 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 43440 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 43441 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 43442 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 43443 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 43444 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 43445 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 43446 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 43447 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 43448 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 43449 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 43450 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 43451 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 43452 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 43453 ||  || 31 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 43454 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 43455 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 43456 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 43457 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 43458 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 43459 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 43460 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 43461 ||  || 29 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || Maria || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 43462 || 2001 AV || 2 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 43463 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 43464 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 43465 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 43466 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 43467 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 43468 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 43469 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 43470 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 43471 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 43472 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 43473 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 43474 ||  || 3 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 43475 ||  || 3 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 43476 ||  || 3 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 43477 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 43478 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 43479 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 43480 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 43481 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 43482 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 43483 ||  || 24 jan 2001 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 43484 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 43485 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 43486 ||  || 19 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 43487 ||  || 29 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 43488 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 43489 ||  || 31 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 43490 || 2001 CL || 2 fev 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 43491 || 2001 CP || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 43492 || 2001 CV || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 43493 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 43494 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 43495 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 43496 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 43497 ||  || 2 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 43498 ||  || 2 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 43499 ||  || 3 fev 2001 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 43500 ||  || 1 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

43501–43600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 43501 ||  || 1 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 43502 ||  || 2 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 43503 ||  || 2 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 43504 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 43505 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 43506 ||  || 15 fev 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 43507 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 43508 ||  || 15 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 43509 ||  || 15 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 43510 ||  || 15 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 43511 Cima Ekar ||  || 11 fev 2001 || Asiago || ADAS || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 43512 ||  || 2 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 43513 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 43514 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 43515 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 43516 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 43517 ||  || 19 fev 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 43518 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 43519 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 43520 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 43521 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 43522 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 43523 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 43524 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 43525 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 43526 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 43527 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 43528 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 43529 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 43530 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 43531 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 43532 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 43533 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 43534 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 43535 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 43536 ||  || 22 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 43537 ||  || 1 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 43538 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 43539 ||  || 3 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 43540 ||  || 15 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 43541 ||  || 15 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 43542 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 43543 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 43544 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 43545 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 43546 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 43547 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 43548 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 43549 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 43550 ||  || 17 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 43551 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 43552 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 43553 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 43554 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 43555 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 43556 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 43557 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 43558 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 43559 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 43560 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 43561 ||  || 21 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 43562 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 43563 ||  || 17 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 43564 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 43565 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 43566 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 43567 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 43568 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 43569 ||  || 23 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 43570 ||  || 24 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 43571 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 43572 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 43573 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 43574 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 43575 ||  || 14 abr 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 43576 ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 43577 ||  || 29 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 43578 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 43579 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 43580 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 43581 ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 43582 ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 43583 ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 43584 ||  || 30 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 43585 ||  || 15 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 43586 ||  || 19 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 43587 ||  || 8 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 43588 ||  || 14 ago 2001 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 43589 || 2001 QW || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 43590 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 43591 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 43592 ||  || 20 ago 2001 || Oakley || C. Wolfe || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 43593 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 43594 ||  || 18 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 43595 ||  || 18 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 43596 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 43597 Changshaopo ||  || 31 ago 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 43598 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 43599 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 43600 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

43601–43700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 43601 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 43602 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 43603 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 43604 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 43605 Gakuho ||  || 25 nov 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 43606 ||  || 8 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 43607 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 43608 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 43609 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 43610 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 43611 ||  || 14 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 43612 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 43613 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 43614 ||  || 8 jan 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 43615 ||  || 12 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 43616 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 43617 ||  || 12 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 43618 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 43619 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 43620 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 43621 ||  || 9 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 43622 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 43623 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 43624 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 43625 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 43626 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#88F2FF
| 43627 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 43628 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 43629 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 43630 ||  || 13 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 43631 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 43632 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 43633 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 43634 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 43635 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 43636 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 43637 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 43638 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 43639 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 43640 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 43641 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 43642 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 43643 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 43644 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 43645 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 43646 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 43647 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 43648 ||  || 11 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 43649 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 43650 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 43651 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 43652 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 43653 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 43654 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 43655 ||  || 15 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 43656 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 43657 Bobmiller ||  || 9 mar 2002 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 43658 || 2002 FV || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 43659 ||  || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 43660 ||  || 19 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 43661 ||  || 19 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 43662 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 43663 ||  || 17 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 43664 ||  || 16 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 43665 ||  || 19 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 43666 ||  || 20 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 43667 Dumlupınar ||  || 4 abr 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 43668 ||  || 14 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 43669 Winterthur ||  || 15 abr 2002 || Winterthur || M. Griesser || Phocaea || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 43670 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 43671 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 43672 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 43673 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 43674 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 43675 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 43676 ||  || 14 abr 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 43677 || 2002 HN || 16 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 43678 || 2002 HP || 16 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 43679 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 43680 ||  || 18 abr 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 43681 ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 43682 ||  || 3 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 43683 ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 43684 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 43685 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 43686 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 43687 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 43688 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 43689 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 43690 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 43691 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 43692 || 2160 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 43693 || 2731 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 43694 || 2846 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 43695 || 4079 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 43696 || 4159 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 43697 || 4620 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 43698 || 4878 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 43699 || 6586 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 43700 || 6820 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|}

43701–43800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 43701 || 1115 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 43702 || 1142 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 43703 || 1276 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 43704 || 3225 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 43705 || 1131 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=706 bgcolor=#88F2FF
| 43706 Iphiklos || 1416 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 43707 || 2050 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 43708 || 2126 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 43709 || 2284 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 43710 || 2907 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 43711 || 3005 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 43712 || 5054 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 43713 || 5104 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 43714 || 1048 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 43715 || 1084 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 43716 || 1096 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 43717 || 2023 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 43718 || 2208 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 43719 || 2666 T-3 || 11 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 43720 || 4301 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 43721 || 4433 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 43722 Carloseduardo || 1968 OB || 18 jul 1968 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Cofré || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 43723 ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 43724 Pechstein || 1975 UY || 29 out 1975 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 43725 ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 43726 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 43727 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 43728 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 43729 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Ursula || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 43730 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 43731 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 43732 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 43733 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Ursula || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 43734 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 43735 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 43736 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 43737 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 43738 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Pallas || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 43739 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 43740 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 43741 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 43742 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 43743 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 43744 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 43745 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 43746 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 43747 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 43748 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 43749 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 43750 ||  || 25 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 43751 Asam ||  || 19 out 1982 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 43752 Maryosipova ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 43753 ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 43754 || 1983 AA || 9 jan 1983 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 43755 ||  || 5 set 1983 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 43756 || 1984 CE || 10 fev 1984 || Palomar || J. Gibson || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 43757 ||  || 27 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 43758 ||  || 17 ago 1985 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 43759 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 43760 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 43761 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 43762 ||  || 25 nov 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 43763 Russert ||  || 30 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 43764 ||  || 28 jan 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 43765 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 43766 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 43767 Permeke ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 43768 Lynevans ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 43769 || 1988 EK || 10 mar 1988 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 43770 ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || Ursula || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 43771 || 1988 TJ || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 43772 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 43773 || 1989 AJ || 4 jan 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 43774 ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 43775 Tiepolo ||  || 2 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 43776 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 43777 ||  || 3 set 1989 || Haute Provence || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 43778 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 43779 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 43780 ||  || 23 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 43781 ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 43782 ||  || 29 out 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 43783 Svyatitelpyotr ||  || 24 out 1989 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 43784 ||  || 2 dez 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 43785 ||  || 29 dez 1989 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 43786 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 43787 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 43788 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 43789 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 43790 Ferdinandbraun ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 43791 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 43792 ||  || 11 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 43793 Mackey ||  || 13 nov 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 43794 Yabetakemoto || 1990 YP || 19 dez 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 43795 ||  || 15 jan 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 43796 ||  || 14 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 43797 ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 43798 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 43799 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 43800 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|}

43801–43900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 43801 ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Ursula || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 43802 ||  || 10 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 43803 ||  || 7 set 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 43804 Peterting ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 43805 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 43806 Augustepiccard ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 43807 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 43808 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 43809 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 43810 ||  || 14 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 43811 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 43812 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 43813 Kühner ||  || 7 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 43814 ||  || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 43815 ||  || 3 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 43816 ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 43817 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 43818 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || Juno || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 43819 || 1992 LL || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 43820 ||  || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 43821 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 43822 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 43823 ||  || 29 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 43824 ||  || 30 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 43825 ||  || 25 out 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 43826 ||  || 28 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 43827 ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 43828 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Eos || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 43829 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 43830 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 43831 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || Phocaea || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 43832 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 43833 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 43834 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 43835 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 43836 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 43837 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 43838 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 43839 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 43840 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 43841 Marcustacitus || 1993 HB || 17 abr 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Mitidika || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 43842 || 1993 MR || 26 jun 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 43843 Cleynaerts ||  || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 43844 Rowling ||  || 25 jul 1993 || Manastash Ridge || M. Hammergren || Eos || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 43845 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 43846 ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 43847 ||  || 17 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 43848 ||  || 20 ago 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 43849 ||  || 14 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 43850 ||  || 16 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 43851 ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 43852 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 43853 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 43854 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 43855 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 43856 ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 43857 ||  || 15 nov 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 43858 || 1994 AT || 4 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 43859 Naoyayano ||  || 9 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi, H. Fujii || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 43860 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 43861 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 43862 ||  || 6 mar 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 43863 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 43864 ||  || 6 abr 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 43865 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 43866 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 43867 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 43868 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 43869 ||  || 10 set 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 43870 || 1994 TX || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 43871 ||  || 13 out 1994 || Dossobuono || Madonna di Dossobuono || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 43872 ||  || 28 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 43873 || 1994 VD || 1 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 43874 ||  || 7 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 43875 ||  || 24 nov 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 43876 ||  || 9 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 43877 ||  || 29 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 43878 ||  || 29 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 43879 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 43880 ||  || 2 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 43881 Cerreto ||  || 25 fev 1995 || Cima Ekar || M. Tombelli, C. Casacci || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 43882 Maurivicoli ||  || 7 mar 1995 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 43883 ||  || 1 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 43884 ||  || 25 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 43885 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 43886 ||  || 3 abr 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 43887 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 43888 ||  || 27 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 43889 Osawatakaomi || 1995 QH || 17 ago 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 43890 Katiaottani ||  || 31 ago 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 43891 ||  || 21 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 43892 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 43893 ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 43894 || 1995 TP || 12 out 1995 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 43895 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 43896 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 43897 || 1995 VC || 1 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 43898 || 1995 VN || 2 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 43899 ||  || 15 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 43900 ||  || 13 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|}

43901–44000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 43901 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 43902 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 43903 || 1995 WC || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 43904 || 1995 WO || 16 nov 1995 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 43905 ||  || 16 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 43906 ||  || 20 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 43907 ||  || 20 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 43908 Hiraku ||  || 21 nov 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 43909 ||  || 28 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Eos || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 43910 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 43911 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 43912 ||  || 20 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 43913 || 1995 YT || 17 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 43914 ||  || 19 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 43915 ||  || 16 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 43916 ||  || 13 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 43917 ||  || 13 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 43918 ||  || 13 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 43919 ||  || 18 jan 1996 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 43920 ||  || 12 fev 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 43921 ||  || 10 fev 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 43922 ||  || 10 fev 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 43923 ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 43924 Martoni ||  || 22 fev 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 43925 ||  || 27 fev 1996 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 43926 ||  || 10 mar 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 43927 ||  || 11 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 43928 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 43929 ||  || 13 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 43930 ||  || 15 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 43931 Yoshimi ||  || 9 ago 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 43932 || 1996 QH || 16 ago 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 43933 ||  || 7 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 43934 || 1996 TC || 1 out 1996 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 43935 Danshechtman || 1996 TF || 1 out 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 43936 ||  || 11 out 1996 || Kitami || K. Endate || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 43937 ||  || 6 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 43938 ||  || 5 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 43939 ||  || 5 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || Chloris || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 43940 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 43941 || 1996 YP || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 43942 || 1996 YX || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 43943 || 1997 AV || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 43944 ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 43945 ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 43946 ||  || 7 jan 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 43947 ||  || 9 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 43948 ||  || 10 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 43949 ||  || 9 jan 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 43950 ||  || 28 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 43951 ||  || 31 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 43952 ||  || 28 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 43953 ||  || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 43954 Chýnov ||  || 7 fev 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 43955 Fixlmüller ||  || 6 fev 1997 || Linz || E. Meyer, E. Obermair || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 43956 Elidoro ||  || 7 fev 1997 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 43957 Invernizzi ||  || 7 fev 1997 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 43958 ||  || 6 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 43959 ||  || 12 fev 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 43960 ||  || 1 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 43961 ||  || 4 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 43962 ||  || 3 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 43963 ||  || 4 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 43964 ||  || 7 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 43965 ||  || 11 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 43966 ||  || 4 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 43967 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 43968 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 43969 || 1997 GL || 4 abr 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 43970 ||  || 2 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 43971 Gabzdyl ||  || 8 abr 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 43972 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 43973 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 43974 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 43975 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 43976 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 43977 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 43978 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 43979 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 43980 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 43981 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 43982 ||  || 15 abr 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 43983 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 43984 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 43985 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 43986 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 43987 ||  || 6 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 43988 ||  || 31 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 43989 ||  || 9 jun 1997 || Lake Clear || K. A. Williams || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 43990 ||  || 7 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 43991 ||  || 28 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 43992 || 1997 NP || 1 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 43993 Mariola || 1997 OK || 26 jul 1997 || Sormano || P. Sicoli, A. Testa || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 43994 ||  || 11 ago 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 43995 ||  || 14 ago 1997 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 43996 || 1997 QH || 22 ago 1997 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 43997 || 1997 QX || 29 ago 1997 || Cloudcroft || W. Offutt || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 43998 Nanyoshino ||  || 28 ago 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 43999 Gramigna ||  || 31 ago 1997 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 44000 || 1997 RB || 1 set 1997 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (40001)–(45000) (IAU Minor Planet Center)

043